Christian Omar Palma Gutiérrez (Guadalajara, Jalisco, México, 4 de octubre de 1994), más conocido por su nombre artístico QBA, es un rapero y convicto mexicano. Es principalmente conocido por haber confesado un triple asesinato de estudiantes para un cartel de narcotráfico, el CJNG.

Sus canciones se popularizaron en todo el país, entre las personas que viven situaciones parecidas a las suyas. En Tijuana, Baja California sería su próxima presentación donde encabezaría el festival "Rap Fest 664" el 29 de abril de 2018. La presentación fue cancelada.

Biografía

Carrera musical 
Comenzó su carrera en el año 2007. Creció en el barrio de Santa Cecilia, conocido por ser de los barrios más peligrosos y con mayor presencia de pandillerismo en Guadalajara y en el territorio Mexicano. Junto con sus amigos comenzó a escribir canciones y subirlas a su canal de YouTube. Formó parte del sello independiente Aztlann. En el año 2015 firma con el sello independiente 'Sismo récords'. Ganó gran fama en 2016 con su álbum de estudio "Así es la vida" que recibió gran apoyo por parte de sus seguidores.

Asesinato de jóvenes 
El 24 de abril de 2018 el medio argentino Infobae sacó una nota donde afirmaba que QBA había  confesado participar en el asesinato de 3 jóvenes (Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos) desaparecidos el 19 de abril en una casa en Tonalá. Los jóvenes eran estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales. QBA confesó ante las autoridades haber colaborado en la desaparición, asesinato y disolución de sus cuerpos en ácido clorhídrico. Según sus palabras, confundierón a los jóvenes con integrantes del Cártel Nueva Plaza.

Discografía

Álbumes de estudio 
 Corazón de Pobre (2015)
 Asi Es La Vida (2016)
 Descansen En Paz (2017)

Referencias

Enlaces externos 

Hombres
Raperos de México